НК Партизан се односи на више словеначких фудбалских клубова: 

 , Жалец – бивши назив за НК Жалец, Жалец
 , Словењ Градец

Види још 
 ФК Партизан (вишезначна одредница)